Florencio Varela kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Partido de Florencio Varela, kommun, Buenos Aires, 
 Florencio Varela (ort), Buenos Aires, 

Robotskapade Argentinaförgreningar